Pchu-tchuo může být:

 Pchu-tchuo (Šanghaj) () – jeden z městských obvodů Šanghaje v Čínské lidové republice
 Pchu-tchuo (Čou-šan) () – jeden z městských obvodů Čou-šanu v Čínské lidové republice
 Pchu-tchuo-šan () – ostrov v Jihočínském moři patřící pod městskou prefekturu Čou-šan v Čínské lidové republice